Osoby:
 Florian Cossen – niemiecki reżyser

Zobacz też:
 Kossen